

Codici 
 tsv – codice ISO 639-3 della lingua tsogo

Sigle 
 Tab-separated values – in informatica è un tipo di file simile al CSV ma separando i valori con il tabulatore
 Through-silicon via – nell'ingegneria elettronica è un collegamento fisico che attraversa verticalmente un wafer